Хе́мпстед () может означать:

 Хемпстед — объединённая деревня в городе Хемпстеде в Нью-Йорке, США;
 Хемпстед — город, который охватывает деревню Хемпстед, в Нью-Йорке, США;
 Хемпстед — город в Техасе, США;
 Хемпстед — округ в Арканзасе, США;
 Хемпстед-Райт, Айзек (род. 1999) — английский актёр.

См. также 
 Хампстед